Komitat Tolna – komitat w zachodnich Węgrzech
 Tolna (wzgórza) – pasmo wzgórz w Wysoczyznach Zadunajskich
 Tolna (miasto) – miasto w komitacie Tolna na Węgrzech
 Tolna (Dakota Północna) – miasto w hrabstwie Nelson, Dakota Północna, Stany Zjednoczone
 Tolna (Ukraina) – miasto na Ukrainie